Tersky ou Terski, au féminin Terskaïa, peut être la transcription de plusieurs noms et adjectifs des langues slaves :

Localité 
 Oblast du Terek, province de l'Empire russe (en russe : Терская область, Terskaïa oblast), couvrant la vallée du Terek, appelée « province de Tersk » dans les anciennes sources françaises ;
 Raïon de Ter (en russe : Терский район, Terski raïon) en Russie ;
  (en russe : Терский район, Terski raïon) autour de la ville de Terek ;
  (en russe : Терский город, Terski Gorod), ancienne forteresse russe à l'embouchure du Terek, à ne pas confondre avec Terek (ville).

Personne 
 Adam Erdmann Trčka von Lípa (1599-1634), souvent transcrit Tersky ou Terzky, général du Saint-Empire pendant la guerre de Trente Ans et personnage du drame Wallenstein de Schiller.

Hippologie 
 Tersk ou Tersky, race de chevaux élevée dans le Haras de Tersk.